Silvà, deu grec.
 Silvà (usurpador), usurpador del tron imperial romà
 Marc Ceioni Silvà, cònsol el 156 
 Grani Silvà, tribú militar amb Neró
 Gens Plàucia:
Marc Plauci Silvà (tribú), tribú de la plebs el 89 aC 
 Marc Plauci Silvà (cònsol 2 aC), cònsol el 2 aC.
Plauci Silvà, pretor l'any 24
 Tiberi Plauci Silvà Elià, dues vegades cònsol al segle I.
Marc Plauci Silvà (cònsol sufecte any 68), cònsol sufecte el 68
 Pompeu Silvà, cònsol sufecte el 45 
 Pomponi Silvà, procònsol d'Àfrica
 Silvà, bisbe d'Antioquia.
 Sant Silvà d'Arlanza, eremita castellà del .
 Sant Silvà de Roma, un dels Set Sants Germans.